Diplomație se poate referi la:

Diplomație, artă a negocierii
Diplomație, operă literară a lui Ion Luca Caragiale